Der grüne Esel bezeichnet:

 Der grüne Esel (Fabel), eine Fabel von Christian Fürchtegott Gellert
 Der grüne Esel (Lied), ein Lied der Gruppe electra